STF peut faire référence à:

 En médecine, Syndrome du testicule féminisant ou pseudo-hermaphrodisme masculin ;
 STF, la traduction d'une série télévisée allemande ;
 Supervision technique de flotte, les divisions de la SNCF chargées de la gestion du matériel moteur ;
 une prise de soumission et de finition du catcheur John Cena ;
 l'association touristique suédoise (Svenska Turistföreningen) ;
 South African Police Service Special Task Force, l'unité de police sud-africaine d'intervention ; 
 Supremo Tribunal Federal (Tribunal suprême fédéral), la plus haute juridiction du Brésil.